Liste des conciles de Carthage

 251-256 : Une série de conciles accepte la réconciliation des lapsi sous conditions.
 345/348 : le concile se rallie à la position romaine vis-à-vis des hérétiques repentants et interdit aux clercs de faire des prêts avec intérêt.
 390 : concile de Carthage II définit les règles de nomination des évêques.
  : le concile de Carthage III fixe la liste canonique des Saintes Écritures.
  : le pseudo-concile de Carthage IV appellation erronée d’une collection gauloise composée dans la région d'Arles, entre 442 et 506, les Statuta Ecclesiae Antiqua.
  : demande la destruction des idoles et l'interdiction des fêtes païennes.
  : concile de Carthage V. Il tranche le problème du baptême des enfants.
  : invite les donatistes à une conférence.
  : condamne les donatistes qui ont refusé l'invitation de 403.
  : concile de Carthage X à la suite de l'édit d'union de l'empereur Honorius du  contre les Donatistes.
  : condamnation du divorce.
 .
 .
 .
  : ce concile fait révoquer la liberté accordée aux donatistes pour l'exercice de leur religion.
 Après septembre 411 (janvier 412 au plus tard) : un synode condamne Caelestius, disciple de Pélage.
 Juin 416 : condamnation du pélagianisme.
  : concile de Carthage XVI, pour l'Afrique proconsulaire et la Numidie. Il renouvelle la condamnation du pélagianisme.
 424/425 : le prêtre Apiarius est exclu de l’Église.
 5/.
 535 : l'évêque de Carthage Reparatus convoque un concile qui réunit 217 évêques dans la basilica Fausti pour s'occuper de la réorganisation de l'Église d'Afrique.

Notes et références